

Geografia 

 Costa Verde – nello stato di Rio de Janeiro

 Costa Verde – microregione della piana orientale corsa parte della Corsica
 Communauté de communes de la Costa Verde – comunità di comuni dell'Alta Corsica

 Costa Verde – litorale della Sardegna

 Playa Costa-Verde – spiaggia di Veracruz, nell'omonimo Stato

 Costa Verde – circuito di spiagge di Lima

 Costa Verde – zona nel nord del Portogallo

 Costa Verde – litorale della provincia di María Trinidad Sánchez

 Costa Verde – costa nelle Asturie
 Spagna Verde o Costa verde spagnola – regione turistica della Spagna

Luoghi immaginari 
 Costa Verde – luogo immaginario della serie a fumetti XIII
 Costa Verde – luogo immaginario della serie televisiva Heroes